Первая Футбольная лига 2007-08 — 16-й сезон Второго дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Вторым дивизионом является Первая Футбольная лига. По результатам сезона в Чемпионат Футбольной лиги выйдут две команды и ещё победитель Плей-офф Первой Футбольной лиги. Четыре команды занявшие самые низшие места покинут Первую Футбольную лигу и перейдут во Вторую Футбольную лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Первой лиги 
Клубы, вышедшие в Чемпионат Футбольной лиги
 Сканторп Юнайтед
 Бристоль Сити
 Блэкпул

Клубы, выбывшие во Вторую лигу
 Честерфилд
 Брэдфорд Сити
 Ротерем Юнайтед
 Брентфорд

В Первую лигу 
Клубы, выбывшие из Чемпионата Футбольной лиги
 Саутенд Юнайтед
 Лутон Таун
 Лидс Юнайтед

Клубы, вышедшие из Второй лиги
 Уолсолл
 Хартлпул Юнайтед
 Суиндон Таун
 Бристоль Роверс

Турнирная таблица 

* С команды «Лидс Юнайтед» снято 15 очков.

Результаты матчей

Плей-офф

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Турнирная таблица Первой Футбольной лиги

2007
Футбол в Англии в сезоне 2007/2008
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008